Карлос Солер Барраган (, ; ) — испанский футболист, полузащитник французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Испании. Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Клубная карьера 
Солер — воспитанник клуба «Валенсия». С 2014 года Карлос начал выступать за вторую команду «летучих мышей» — «Валенсию Месталью». 10 декабря 2016 года в матче против «Реал Сосьедада» он дебютировал в Ла Лиге, заменив во втором тайме Марио Суареса. 21 января 2017 года в поединке против «Вильярреала» Солер забил свой первый гол за «Валенсию».

С 1 сентября 2022 года — игрок французского «Пари Сен-Жермена», срок контракта — до лета 2027 года.

Международная карьера 
В 2017 году в составе молодёжной сборной Испании Солер стал серебряным призёром молодёжного чемпионата Европы 2017 в Польше. На турнире он сыграл в одном матче, против команды Сербии.

В 2019 году Солер в составе молодёжной сборной Испании выиграл молодёжный чемпионат Европы в Италии. На турнире он принял участие в матчах против команд Италии, Бельгии, Франции и Германии.

В 2021 году в составе олимпийской сборной Испании Солер принял участие в летних Олимпийских играх 2020 в Токио. На турнире он сыграл в матчах против команд Египта, Австралии, Аргентины, Кот-д’Ивуара, Японии и Бразилии.

2 сентября 2021 года в отборочном матче чемпионата мира 2022 против сборной Швеции Солер дебютировал за сборную Испании. В этом же поединке Карлос забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Испании

Достижения 

Командные

 «Валенсия»
 Обладатель Кубка Испании: 2018/19

Международные

 Испания (до 21)
 Победитель Чемпионата Европы: 2019

 Испания (до 23)
 Серебряный призёр Олимпийских игр: 2021

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Валенсии» 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Испании по футболу
Игроки сборной Испании по футболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Валенсия Месталья»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»